Мазэзерс () — топоним Латвии:
 Мазэзерс — озеро в Раматской волости;
 Мазэзерс — озеро в Апской волости;
 Мазэзерс — озеро в Лимбажской волости;
 Мазэзерс — озеро в Смардской волости;
 Мазэзерс — озеро в Таргальской волости.